Juan Manuel Díaz – calciatore uruguaiano
 Juan Manuel Diaz – designer automobilistico